Стив Макма́наман (; род. 11 февраля 1972, Ливерпуль, Англия) — английский футболист, выступал на позиции полузащитника, вингера и плеймекера. Проведя свою карьеру в двух самых успешных клубах европейского футбола в 20-м веке, «Ливерпуль» и «Реал», а также играл за «Манчестер Сити», Макманаман является наиболее титулованным и успешным английским футболистом, по количеству трофеев завоеванных за любой иностранный клуб.

Макманаман был первым британским игроком, который дважды выиграл Лигу чемпионов УЕФА, а также был первым английским футболистом, который выиграл Лигу чемпионов с не английским клубом. В 2008 году он занял третье место в Топ 10 величайших британских футболистов игравших за границей, сразу после Кевина Кигана и Джона Чарльза.

Клубная карьера

Ливерпуль

Ранние дни 
В детстве Стив был болельщиком «Эвертона», но когда «Эвертон» предложил игроку контракт на один год (после того, как Макманаман сделал себе имя на турнирах для школ в округе Мерсисайд), отец Стива отверг его в пользу предложение от «Ливерпуля». Стивен был подписан как 16-летний новичок, после окончания школы в 1988 году. В качестве подмастерья, Макманаман находился под наставничеством Джона Барнса, которого он был должен был заменить в будущем. Атлет и кросс-чемпион Англии на уровне школ (один раз победив Кёртиса Робба), он отучился в молодёжке «Ливерпуля» и был подписан как профессионал 19 февраля 1990 года. В сезон, последний для Кенни Далглиша в качестве главного тренера. Стив дебютировал за «Ливерпуль» при том же Далглише в качестве замены Питера Бердсли в Первом дивизионе Футбольной лиги 15 декабря 1990 года, в победном для «мерсисайдцев», матче с «Шеффилд Юнайтед». В следующем сезоне, Стив дебютировал в стартовом составе и внес вклад в победу «Ливерпуля» над «Олдем Атлетик», забив гол, при новом главном тренере — Греме Сунессе. Через четыре дня, 21 августа 1991 года он стал автором первого гола в истории профессионального футбола, забитого нырком головой (), в проигранном «Ливерпулем» матче с «Манчестер Сити» (2—1) на Мейн Роуд.

Интересные факты 

В середине 90-х годов Стив вместе с партнёрами по «Ливерпулю» Полом Инсом, Робби Фаулером, Стэном Коллимором, Джейми Реднаппом, Дэвидом Джеймсом и Джейсоном Макатиром входил в состав так называемых «Спайс Бойз» — группы талантливых футболистов «красных», которые при своём бесспорном таланте так и не смогли добиться с клубом серьёзного успеха, а своё время, по мнению прессы, посвящали не тренировкам и подготовкам к матчам, а выбору новой одежды и посещению модных клубов.

Как и некоторые другие известные игроки «Ливерпуля» (Иан Раш, Робби Фаулер, Майкл Оуэн и Джейми Каррагер), в детстве Макманаман был поклонником принципиального соперника этого клуба — «Эвертона».

Статистика выступлений

Достижения

В качестве игрока 
  Ливерпуль
 Кубок Англии: 1991/92
 Кубок Лиги: 1994/95
  Реал Мадрид
 Чемпионат Испании: 2000/01, 2002/03
 Суперкубок Испании: 2001, 2003
 Лига чемпионов УЕФА: 2000, 2002
 Суперкубок УЕФА: 2002
 Межконтинентальный кубок: 2002

Личные 
 Включен в символическую команду года по версии ПФА: 1995, 1996, 1997, 1998
 Включен в символическую сборную ЕВРО 1996
 Игрок месяца английской Премьер-лиги: Декабрь 1997
 Игрок матча — Финал Лиги чемпионов УЕФА: 2000
 Приз Алана Хардекера (1): 1995
 22-е место в списке величайших игроков «Ливерпуля» (Players Who Shook The Kop)

Примечания

Ссылки 
 Профиль и статистика игрока на LFCHistory.net
 Профиль игрока на официальном сайте «Ливерпуля»
 Профиль игрока на Liverbird.ru

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Манчестер Сити»